Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1975-76-os szezonja volt a Serie A hetvennegyedik idénye. A bajnok a Torino lett, ez volt a klub hetedik bajnoki címe.

Részt vevő csapatok

Végeredmény

A bajnokcsapat 

 1 Luciano Castellini (29 mérkőzés)
 2 Nello Santin (25)
 3 Roberto Salvadori (30)
 4 Patrizio Sala (30)
 5 Roberto Mozzini (29)
 6 Vittorio Caporale (28)
 7 Claudio Sala (29)
 8 Eraldo Pecci (29)
 9 Paolo Pulici (30)
 10 Renato Zaccarelli (28)
 11 Francesco Graziani (29)
 Vezetőedző: Luigi Radice
Tartalékok
 Fabrizio Gorin (12), Salvatore Garritano (5), Giuseppe Pallavicini (4), Romano Cazzaniga (3), Marino Lombardo (3), Roberto Bacchin (1).

A góllövőlista élmezőnye

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1975-76
 Serie C 1975-76
 Serie D 1975-76
 Coppa Italia 1975-76

Kapcsolódó irodalom 

Carlo F. Chiesa: Il grande romanzo dello scudetto. Ventitreesima puntata: regno sabaudo tricolore, Calcio 2000 kiadó, 2004 február, 91-107. oldal
Calciatori 1974-75, Modena-Milano, Panini-L'Unità, 1994.
Fabrizio Melegari: Almanacco illustrato del calcio - La storia 1898-2004, Modena, Panini, 2004.
Fabrizio Melegari: Almanacco illustrato del calcio 2003, Modena, Panini, 2002.
La Stampa, 1975-ös és 1976-os évfolyamok

Megjegyzések

Fordítás
 
 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1